Croxall ist der Familienname folgender Personen:

 John Croxall (* 1946), britischer Ornithologe
 Kyle Croxall (* 1988), kanadischer Crashed-Ice-Sportler
 Martine Croxall (* 1969), britische Journalistin

Siehe auch:
 Croxall Hall, Herrenhaus im Dorf Croxall in der englischen Grafschaft Staffordshire, nahe der Grenze zu Derbyshire